La base Charcot est une ancienne base scientifique française, actuellement fermée, située en Terre-Adélie en Antarctique, et portant le nom du célèbre commandant explorateur Jean-Baptiste Charcot. Établie uniquement pour la durée de l'Année géophysique internationale entre 1957 et 1958 à 320 km au sud de la base Dumont d'Urville à l'intérieur du continent et  mètres d'altitude, et destinée à l'étude de la glaciologie.

Historique 
L'explorateur français Jules Dumont d'Urville, lors de son voyage dans l'hémisphère austral de 1837 à 1840 à bord des corvettes L'Astrolabe et La Zélée, est le premier à mettre pied sur le sixième continent, le . Il baptise cette terre « Adélie » en hommage à son épouse, Adèle. En 1949, avec le navire , la France y implante sa base scientifique de Port Martin en hommage à J.A. Martin décédé lors du voyage au large du Cap. Deux hivernages vont être effectuées, le premier sous la direction de André Franck Liotard, le second sous la direction de Michel Barré. À la relève, le navire Le Tottam dépose le troisième hivernage sous la direction de René Garcia. Dans la nuit du 23 au  avec un vent terrible, à 3 h 20 un incendie se déclare. À 3 h 45, il ne reste plus que des cendres. Le programme prévoyait qu'une équipe de quatre hommes serait déposée à Pointe Géologie afin d'y étudier la rookerie de manchots empereurs. La mise en place fut effectuée le . L'hivernage à Port Martin étant annulé, trois hommes décident de se joindre à eux. Sous la direction de Mario Marret l'hivernage aura bien lieu.

Il faut attendre 1956 pour que La Terre-Adélie soit de nouveau habitée et ce lors de l'Année géophysique internationale (AGI) de 1957-1958 (dont Paul-Émile Victor est président du Comité antarctique français). L'hivernage est dirigé par Robert Guillard. C'est l'archipel de Pointe Géologie qui est choisi pour accueillir la nouvelle base et plus précisément sur l'Île des Pétrels, île sur laquelle Mario Maret avait hiverné. La Base est baptisée Base Dumont d'Urville.  débarque hommes et matériel. La nouvelle base est montée sur un des points culminants de l'île. Pendant qu'une équipe s'affaire sur l'île, une seconde part sur le continent sous la direction de Robert Guillard pour installer la base Charcot à 340 km au Sud et à  mètres d'altitude. Cet hivernage porte le nom de AGI S1.

Cette base n'existera que le temps de l'Année Géophysique Internationale. Elle est principalement destinée à l'étude de la glaciologie et a abrité deux fois trois hommes pendant toute la durée de l'AGI ( de 10 mois : Claude Lorius, Jacques Dubois, Roland Schlich et  hivernage : René Garcia, Henri Larzillière, Guy Ricou). Elle est fermée et abandonnée le  après la fin de l'AGI.

Une nouvelle base antarctique Concordia a été ouverte en 2005 à Dôme C dans le secteur revendiqué par l'Australie.

Architecture 
Un corps principal de  (la « baraque ») est constitué de sections demi-cylindriques de tôles assemblées bout à bout. Cette forme est prévue pour résister au mieux à la pression de neige accumulée dessus. Des galeries horizontales y sont reliées pour abriter des appareils de mesure scientifique. Un conduit d'air vertical qui débouche à quelques mètres au-dessus du niveau de la neige assure l'aération.

Annexes 
On peut voir des vidéos d'archives du  dans le film documentaire La Glace et le Ciel.

Voir aussi 
 Pôle Sud  
 Antarctique
 Terre-Adélie
 Exploration polaire
 Traité sur l'Antarctique
 Port-Martin - base Dumont-d'Urville - base antarctique Concordia.

Liens externes 
 Photo de la base Charcot sur www.annee-polaire.fr
 Photo de l'entrée de la base Charcot sur www.archives-polaires.fr (1957)

La Terre-Adélie
Charcot
Charcot